Flower est un mot anglais qui signifie fleur. Il peut faire référence à :

Titre 

 Flower, un jeu vidéo développé par thatgamecompany, sorti en 2009 sur le PlayStation Network.
 Flower, une chanson des Sonic Youth sorti en 1986 ;
 Flower, une chanson de Soundgarden sorti en 1989 ;
 Flower, une chanson de Kumi Kōda sorti en 2005 ;
 Flower, album du chanteur sud-coréen Kim Junsu (sous son nom de scène XIA), sorti en 2015 ;
 Flower, un groupe féminin de J-pop créé par Sony Music Entertainment en 2011 ;
 Lake Flower, lac de l'État de New York ;
 Flower, film américain de Max Winkler sorti en 2017.

Patronyme 

 Eliza Flower (1803-1846), musicienne et compositrice britannique ;
 Raymond Flower, chef d'un réseau SOE pendant la Seconde Guerre mondiale;
 Sir William Henry Flower (1831-1899), zoologiste britannique.

Nom de scène 

 Flower Tucci (née en 1981), mannequin de charme et une actrice de films pornographiques américaine.
 Badflower est un groupe de rock américain.